Philippe Thomas peut se référer à :
 Philippe Thomas (1843-1910), vétérinaire militaire et géologue français ;
 Philippe Thomas (1854-1932), mineur, boulanger et employé belge, premier conseiller communal socialiste de Schaerbeek, qui a donné son nom à une avenue ;
 Philippe Thomas (1939- ), illustrateur et auteur jeunesse belge ;
 Philippe Thomas (1951-1995), artiste français ;
 Philippe Thomas  (1918-2006), industriel français.

Odonyme 

 Avenue Philippe Thomas, avenue bruxelloise de la commune de Schaerbeek

Notes et références